Leidreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Leidreiter (* 1966), deutscher Handballspieler
 Piet Leidreiter (* 1965), deutscher Politiker (BIW, ehemals ALFA, AfD)